Бори́с Казако́в:
  Казаков, Борис Анушеванович (род. 1948) — российский политик, депутат Государственной думы.